Sebastian Gazurek (ur. 18 czerwca 1990 w Istebnej) − polski biegacz narciarski, zawodnik klubu NKS Trójwieś Istebna.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Sebastian Gazurek pojawił się 30 grudnia 2006 roku podczas zawodów Slavic Cup w Zakopanem w sprincie stylem dowolnym, gdzie zajął 24. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 26 listopada 2010 roku w Ruce, gdzie zajął 95. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pucharowych punktów w swojej karierze nie zdobył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Gazurek nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Slavic Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup

Bibliografia 
 Profil zawodnika na stronie FIS

Przypisy 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Ludzie urodzeni w Istebnej